36-й Кубок Америки был сыгран по новой формуле, кроме сборных команд КОНМЕБОЛ на него были приглашены две команды гостей —  и , чтобы довести число участников до 12. 12 команд, разбитые на 3 группы по 4 команд, в однокруговом турнире определяли 8-х участников плей-офф (3 победителя групп, 3 команды, занявшие вторые места, и 2 лучших команды, занявших третьи места), которые попадали в четвертьфиналы. По ротационному алфавитному принципу хозяином чемпионата стал Эквадор.

Стадионы

Составы команд

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Отбор лучших 

 и  вышли в четвертьфинал.

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Лучшие бомбардиры 
4 мяча
  Хосе Луис Дольхетта

3 мяча
  Габриэль Батистута
  Пальинья
  Ней Авилес, Эдуардо Уртадо
  Хосе дель Солар

2 мяча
  Мюллер
  Ричард Самбрано
  Адольфо Валенсия
  Алекс Агинага, Анхель Фернандес
  Заге, Альберто Гарсия Аспе, Давид Патиньо
  Фернандо Канапкис, Марсело Саралеги

Статистика

Ссылки 
 Кубок Америки 1993 на сайте RSSSF

2013
Июнь 1993 года
Июль 1993 года
1993 год в футболе
1993 год в Эквадоре
Чемпионаты Южной Америки в Эквадоре
Международные соревнования по футболу в Эквадоре